Ilha Ellesmere - ilha do arquipélago Ártico Canadense
Estação Ellesmere - uma estação do metrô de Toronto

Veja também
Elsmere

Desambiguações de topônimos